33 лучших футболиста Украины определялись в 1999—2016 годах газетой «Команда».

Ссылки 
 33 лучших футболиста Украины (версия «КОМАНДЫ») (1999)
 «Команда» назвала 33-х лучших футболистов страны (2006)
 По традиции газета «Команда» вновь определила список 33 лучших украинских футболистов по итогам календарного года (2007)
 Газета «Команда» № 244 (3081) 30 декабря 2008
 Газета «Команда» № 242 (3323) 30 декабря 2009
 Газета «Команда» № 246 (3569) 30 декабря 2010
 Итоги 2011 года: названы 33 лучших футболиста Украины
 Итоги 2012 года: названы 33 лучших футболиста Украины, webcitation.org
 Итоги 2013 года: названы 33 лучших футболиста Украины
 Газета «Команда» № 154 (4461) 29-31 декабря 2014

Списки футболистов Украины